Robin Cooke ist der Name folgender Personen:

* Robin Cooke, Baron Cooke of Thorndon (1926–2006), neuseeländischer Jurist und britischer Life Peer
 Robin J. S. Cooke (1938–1979), australischer Vulkanologe

Siehe auch:
 Robin Cook